Brossat peut faire référence à :

Patronymes 

 Alain Brossat (1946-), professeur de philosophie à l'Université Paris VIII.
 Ian Brossat (1980-), homme politique français.

Divers 
  ou brull, fromage tendre et frais du Maestrat et des terres de l'Èbre dans les Pays catalans qui s'apparente au mató et similaire à la brousse.